Грабље могу бити:

 Грабље или грабуље, пољопривредна алатка

или:

 Грабље (Љубиње), насеље у општини Љубиње, Република Српска, БиХ
 Грабље (Бусовача), насеље у општини Бусовача, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ